Sirik steht für:

 Sirik (Iran), Hauptstadt des Schahrestan Sirik in der iranischen Provinz Hormozgan
 Sirik (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Hormozgan im Iran